De 2. Bundesliga van het seizoen 2018/2019 was het 45ste seizoen sinds de invoering van 1974. Aan de competitie deden achttien teams mee. Vanuit de Bundesliga waren Hamburger SV en 1. FC Köln nieuw in de competitie. Vanuit de 3. Liga waren 1. FC Magdeburg en SC Paderborn 07 nieuw in de 2. Bundesliga.

Het seizoen eindigde op zondag 19 mei 2018. 1. FC Köln en SC Paderborn 07 keerden na respectievelijk één en vier jaar afwezigheid terug in de Bundesliga.

Geschiedenis 
Uiteindelijk was het Paderborn 07 dat met de tweede plaats het tweede en laatste ticket voor directe promotie greep, nadat vrijwel het gehele seizoen debutant Hamburger SV deze positie afwisselde met de uiteindelijke kampioen 1. FC Köln. Voor Paderborn betekende dit de zesde promotie dan wel degradatie in evenveel jaren tijd. Na de promotie naar de Bundesliga in 2014 en de gelijk erop volgende degradatie terug naar de 2. Bundesliga in het jaar erop, degradeerde de ploeg ook in de twee daarop volgende seizoenen. Echter, doordat TSV 1860 München geen licentie kreeg voor de 3. Liga 2017/18, bleef Paderborn als beste degradant van het seizoen 3. Liga 2016/17 behouden voor het Duitse profvoetbal. In 3. Liga 2017/18 stuntte men door als nummer twee te promoveren naar de 2. Bundesliga. Debutant Hamburger SV, dat hiervoor altijd op het hoogste niveau speelde, stond vrijwel het gehele seizoen op een van de eerste twee plaatsen. Maar door een dramatische tweede seizoenshelft belandde men vier wedstrijden voor het einde op de vierde plaats, zelfs onder 1. FC Union Berlin, dat daarmee een tweeluik gaat spelen tegen de nummer zestien van de 1. Bundesliga, VfB Stuttgart, om een plek in de Bundesliga 2018/19.

De degradanten zijn MSV Duisburg en promovendus 1. FC Magdeburg. Duisburg stond bijna het hele seizoen op een van de twee directe degradatie plekken, terwijl 1. FC Magdeburg er de hele tijd iets erboven bivakkeerde. Uiteindelijk kende FC Ingolstadt 04 een goede eindsprint, en ontliep het daarmee directe degradatie, waardoor zij gingen strijden voor lijfsbehoud in een tweeluik met de nummer drie van de 3. Liga: SV Wehen Wiesbaden. Na een 1-2 overwinning in Wiesbaden verloor Ingolstadt thuis echter met 2-3, waardoor Wehen Wiesbaden promoveerde.

Stadions en locaties

Eindstand

Uitslagen

Play-offs

Promotie

Degradatie

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn de top vijf topscorers opgenomen.

2. Bundesliga
Duits competitievoetbal 2018/19